Elektra (griech. , ital.: Elettra) bezeichnet:

in der griechischen Mythologie:
 Elektra (Mykene), die Tochter des Agamemnon
 Elektra (Theben), Schwester des Kadmos
 Elektra (Tochter des Atlas), eine der Plejaden
 Elektra (Tochter des Latinus), Frau des Italos
 Ozomene, eine der Okeanide, Gattin Thaumas und Mutter der Harpyien
 Elektra (Tochter des Danaos), eine der Danaiden

in der antiken Geographie:
 Elektra (Kreta), ein Fluss an der Südküste von Kreta
 Elektra (Messenien), Fluss in Messenien, Nebenfluss des Pamisos

in der Literatur:
 Elektra (Sophokles), eine Tragödie von Sophokles
 Elektra (Euripides), eine Tragödie von Euripides
 Electra (Galdós), ein Schauspiel von Benito Pérez Galdós
 Elektra (Hofmannsthal), ein Theaterstück von Hugo von Hofmannsthal
 Elektra (Pound), ein Theaterstück von Ezra Pound und Rudd Fleming
 Elektra (Hauptmann), ein Theaterstück von Gerhart Hauptmann
 Électre, deutsch Elektra, ein Theaterstück von Jean Giraudoux 
 Elektra (Comicfigur), eine Comicreihe von Marvel Comics
 Trauer muss Elektra tragen (Mourning becomes Electra) von Eugene O'Neill 
 
in der Musik:
 Elektra (Strauss), eine Oper von Richard Strauss
 Elektra (Theodorakis), eine Oper von Mikis Theodorakis
 Elektra Records, eine Plattenfirma aus den USA
 Elektra, eine Bühnenmusik nach Sophokles (1920) von Alphons Diepenbrock
 Albert Dietrich: Musik zu "Elektra. Drama in einem Akt" (op. 24), Text: Hermann Allmers, Oldenburg 1872

im Film:
 Elektra (1910), einen Kurzfilm von James Stuart Blackton
 Elektra (1962), einen griechischen Film von Michael Cacoyannis
 Elektra (2005), eine Comicverfilmung

in der Bildhauerei
 Elektra (Plastik), Plastik von Rudolf Weber in Magdeburg

in der Informationstechnik:
 Elektra (Software), im Bereich von Linux-Software

in der Astronomie:
 Elektra (Stern), in den Plejaden gelegener Stern
 (130) Elektra, ein Asteroid des Hauptgürtels

als Name von Unternehmen:
  Elektra AG, Tochter der Firma Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen für den Betrieb von Bergbahnen mit Sitz in Dresden
  Elektra (Schaltgeräte), Hersteller von Schaltgeräten in Tailfingen
  Elektra (Espressomaschinen), Hersteller von Espressomaschinen in Treviso, Italien
  Elektra Bregenz, österreichischer Haushaltsgerätehersteller

als Name für Elektroflugzeuge:
 PC-Aero Elektra One, ein Ultraleichtflugzeug aus Deutschland

als Schiffsname:
 Elettra (A 5340), italienisches Flottendienstboot
 Elektra (Schiff, 1884), Schiff des Österreichischen Lloyd
 Elettra (Schiff, 1904), Forschungsschiff von Guglielmo Marconi 
 Elektra (Schiff, 1910), ein Passagierschiff auf dem Traunsee
 Elektra (Schiff, 2017), ein finnisches Fährschiff
 Elektra (Schiff, 2021), ein deutsches Schubboot

in der Pflanzenwelt:
 Elektra (Apfel), eine Apfelsorte

Siehe auch:
 Electra